Savonarola steht für:

 Savonarola (Oper),  Oper von Charles Villiers Stanford aus dem Jahr 1884

Personen:
 Giovanni Michele Savonarola (1384–1464), italienischer Arzt
 Girolamo Savonarola (1452–1498), italienischer Geistlicher und Kirchenreformator